Isacco steht für:

 Isacco figura del redentore, Libretto von Pietro Metastasio
 Jennifer Isacco (* 1977), italienische Bobsportlerin